Die 9. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1985 Men's World Open Squash Championship) fand vom 18. bis 25. November 1985 in Kairo, Ägypten, statt. Erstmals war damit ein Land in Afrika Gastgeber des Turniers. Das Turnier war mit 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Jahangir Khan gewann zum fünften Mal in Folge die Weltmeisterschaft und wurde damit alleiniger Rekordsieger. Im Finale bezwang er Ross Norman mit 9:4, 4:9, 9:5 und 9:1.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1985
Squashturnier in Kairo
Squashturnier 1985